L'Enfant-roi peut faire référence à :
 L'Enfant roi, un opéra de Alfred Bruneau ;
 L'Enfant-roi, un film réalisé par Jean Kemm ;
 L'Enfant-roi, un film réalisé par René Féret ;
 L'Enfant-Roi, un roman de Robert Merle.

Voir aussi 
 Louis, enfant roi, film sorti en 1993.